Joe Stapleton ist der Name folgender Personen:

* Joe Stapleton (Fußballspieler) (1928–2005), englischer Fußballspieler 
 Joe Stapleton (Schauspieler) (1963–2018), US-amerikanischer Schauspieler 
 Joe Stapleton (Pokerkommentator), kanadischer Pokerkommentator